Kabinet može biti
 prostorija za određene zbirke 
 radna soba ili ured, od franc. riječi cabinet (soba, https://fr.wikipedia.org/wiki/Cabinet),
 Kabinet vlade
 Kabinet ministra